Торнбю ():
 Торнбю (коммуна) — коммуна в Дании;
 Торнбю (город) — город в Дании.